Newkirk Avenue (Brighton Line), een station van de metro van New York aan de Brighton Line in Brooklyn
 Newkirk Avenue (Nostrand Avenue Line), een station van de metro van New York aan de Nostrand Avenue Line